Frottola bezeichnet

 eine Dichtungsform in der italienischen Literatur, siehe Frottola (Literatur)
 in der italienischen Musik eine vierstimmige, schlichte Liedform, siehe Frottola (Musik)